Битва за Британію — бої за домінування у повітряному просторі Великої Британії, між Люфтваффе Німеччини та Королівськими Повітряними Силами Великої Британії.

Кінематограф 
  :  — американський фільм режисера Френка Капри. 
  : «Битва за Британію» — американський художній фільм режисера Гая Гамільтона.